Le château de la Tuilerie est un édifice érigé à la fin du , sur la commune de Magny-la-Ville dans le département de la Côte-d'Or.

Localisation 
Ce château se situe dans un grand parc en rive sud de la RD 9, à l'ouest du chef-lieu aux limites communales avec Souhey.

Historique 
Le village, cité dès le  dépendait de la baronnie de Guillemette de Bonnevoy. Un premier château construit au () au centre du village est depuis des générations propriété de  la famille Blondel-Flory. Le  château de la Tuilerie, construit par de proches parents de l'impératrice Eugénie , date du . Son nom rappelle une des plus anciennes activités du bourg citée par l'abbé Courtépée.

Architecture et parc 
Le château de la Tuilerie, de plan allongé avec un étage et un toit mansardé couvert d'ardoises, est entouré d’un parc exceptionnel de 8 hectares dû à Georges Aumont, collaborateur de Jean-Pierre Barillet-Deschamps.

Notes et références

Voir aussi

Bibliographie 
 Claude Courtépée (avec Edme Beguillet), Description générale et particulière du duché de Bourgogne, précédée de l'abrégé historique de cette province, 1775, Dijon, imprimerie Frantin, lire en ligne .

Articles connexes 
 Liste des châteaux de la Côte-d'Or
 Château de Souhey à proximité

Liens externes 

Maillys
Patrimoine du XIXe siècle
Histoire régionale
Auxois